Sickle ist der Familienname folgender Personen:
 Caitlin Van Sickle (* 1990), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Clyde Van Sickle (1907–1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ula Sickle (* 1978), kanadisch-polnische Tänzerin und Choreografin 

Sickle (englisch für Sichel) steht für:

 HMS Sickle (P224), U-Boot der Royal Navy
 SS-25 Sickle, Codename für die Interkontinentalrakete RS-12M
 SS-27 Sickle-B, Codename für die Interkontinentalrakete Topol-M

geographische Objekte:
 Sickle Moon, Berg in Indien
 Sickle Mountain, Berg im Grahamland, Antarktika
 Sickle Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Sickle Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Devigne & Van Sickle, US-amerikanischer Autohersteller